Joseph Wauters kan syfta på:

* Joseph Wauters (1875–1929), belgisk politiker
 Joseph Wauters (1906–1975), belgisk cyklist